Eerste divisie (mannenhandbal) 1980/81
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1980/81